Lämmel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lämmel (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Lämmel (1644–1705), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Geheimer Rat 
 Josef Otto von Lämmel (1891–1980), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Karl Heinrich Lämmel (1910–1945), deutscher Fotograf
 Lukas Lämmel (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Martin Lämmel (* 1849), deutscher Kupferstecher, Kunstmaler und Graphiker; Sohn von Moritz Lämmel
 Moritz Lämmel (* 1822), deutscher Kupfer- und Stahlstecher; Vater von Martin Lämmel
 Petra Lämmel (* 1974), deutsche Kinderdarstellerin
 Rudolf Lämmel (1879–1962), Schweizer Reformpädagoge
 Wilfried Lämmel (1904–1974), deutscher Politiker (NSDAP) und SS-Mitglied

Siehe auch:
 Lämel
 Lammel
 Lemmel
 Lämmle
 Lämmlein